Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mats Wilander che ha battuto in finale Henrik Sundström 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Mats Wilander (campione)
 Anders Järryd (primo turno)
 Thierry Tulasne (primo turno, ritiro)
 Chris Johnstone (secondo turno)

 José López Maeso (quarti di finale)
 Joakim Nyström (primo turno)
 John Fitzgerald (primo turno)
 Leo Palin (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1982